Мальчик и девочка — название нескольких произведений.
 «Мальчик и девочка» — рассказ Веры Пановой.
 «Мальчик и девочка» — повесть Галины Щербаковой.
 «Мальчик и девочка» — советский художественный фильм 1966 года по одноимённому рассказу Веры Пановой.
 «Мальчик и девочка» — российский художественный фильм 2009 года по мотивам одноимённой повести Галины Щербаковой.